Grenada bezeichnet:
 Grenada, einen Inselstaat in der Karibik
 Grenada County, ein County im US-Bundesstaat Mississippi
 Grenada (Mississippi), der Hauptort von Grenada County
 Grenada Lake, ein Stausee in der Nähe von Grenada (Mississippi)
 Grenada National Stadium, ein Sportstadion in St. George’s, Grenada (Staat)
 Grenadataube, eine Vogelart, die ausschließlich auf der Insel Grenada vorkommt

Siehe auch:

 Granada (Begriffsklärung)
 Grenade